Cassieardolla Elaine Story (Salt Lake City, 27 de setembro de 1981), também conhecida como Cytherea, é uma atriz pornográfica norte-americana, considerada a rainha da ejaculação feminina.

Biografia
Cytherea começou no pornô americano no ano de 2003.
Ela tem origens indiana, mexicana e europeia. Já fez por volta de 170 filmes em sua carreira.

Em 2007, ela participou do filme Tumbling After onde é creditada com seu nome real, Cassieardolla Story.

Filmografia selecionada
American Sex
Anal Retentive # 4
Anal Surprise Party
Barely Legal # 40, # 50
Bitches In Heat # 1
Chasing The Big Ones # 25
Cytherea's Anal Whores (primeira cena anal) (2006)
Deep Throat This # 19
Flirtin' & Squirtin' # 1, # 2
Hot Showers # 12
Hot Squirts
Internal Cumbustion # 3
North Pole # 46
Oops I Squirted (Pregnant - Grávida)
Squirt For Me POV # 1
Squirters
Squirting # 101
Squirtwoman # 1, # 2, # 3
Swallow My Squirt # 2
Teen Sensations # 7
Teenage Squirt Queens

Prêmios e indicações

AVN (Adult Video News)
2005 - Melhor na Categoria: New Starlet (Referente ao ano de 2004)
2005 - Melhor na Categoria: Specialty Tape - Other Genre (Cytherea Iz Squirtwoman, Elegant Angel)
2006 - Indicada na Categoria: Best All Girl Sex Scene - Video (Cousin Steve's Pussy Party #7 - CSI/Pure Play Media)
2006 - Indicada na Categoria: Best Solo Sex Scene (Scuba Squirters - Starr Productions)
2006 - Indicada na Categoria: Most Outrageous Sex Scene (I Survived a Rodney Blast #3 - Rodnievision/Exquisite Multimedia)
2006 - Melhor na Categoria: Melhor Vídeo do "AA" Squirtwoman

XRCO (X-Rated Critics Organization)
2003 - Melhor na Categoria: Teen Cream Dream
2004 - Indicada na Categoria:  New Starlet
2004 - Indicada na Categoria: Single Performance (Squirtwoman - Elegant Angel)

Ligações externas
Página oficial
Cytherea no IMDB
Cytherea no Internet Adult Film Database
Cytherea no Adult Film Database

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência mexicana
Descendentes de indianos
Naturais de Salt Lake City